Schlacht von Cepeda bezieht sich auf folgende Ereignisse der argentinischen Geschichte: 

Schlacht von Cepeda (1820)
Schlacht von Cepeda (1859)